David Méresse (1931-2020), joueur, entraîneur et dirigeant de football français.
Émilien Méresse (1915-2000), footballeur français.
Marceau Méresse (1905-1991), aviateur français.
Zaïna Méresse (1935-2014), personnalité mahoraise.